Штрих (от  — линия, черта, зарубка) — многозначный термин, может иметь следующие значения:
 Штрих — графический символ и типографский знак в виде короткой наклонной черты у верхнего края строки, например: 
 Штрих в музыке — способ извлечения звука;
 Штрих Шеффера — одна из бинарных логических операций (2И-НЕ).

См. также 
 Штрих-пунктир
 Штрих-код
 Штрих-корректор